Buzet steht für:

 Buzet (Weinbaugebiet), in der Weinbauregion Sud-Ouest, Frankreich
 Buzet (Kroatien), Gemeinde in Istrien, Kroatien
 Buzet-sur-Baïse, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne, Frankreich
 Buzet-sur-Tarn, Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich

Siehe auch:
 Buset